Chirnițchi este nume de persoană. Reprezentanți:
 Alexandru Chirnițchi — basist rock.
 Ivan Chirnițchi (n. 1885 – d. după 1941)- martir din Constantinovca, Edineț, a fost deportat în Siberia în anul 1941, unde a decedat.
 Eusebie Chirnițchi (n. 6 septembrie 1943) — contrabasist.